1990 Голяма награда на Унгария е 5-о състезание за Голямата награда на Унгария и десети кръг от Сезон 1990 във Формула 1, който се провежда на 12 август 1990, на пистата Хунгароринг, Будапеща, Унгария.

Репортаж 
Победител е Тиери Бутсен с екипа на Уилямс-Рено, който печели и пол позишън (1:17.919). Най-бърза обиколка постига Рикардо Патрезе с Уилямс-Рено (1:22.058).

Аертон Сена и Ален Прост пристигнаха в Унгария, с четири точки разлика в шампионата при пилотите. Междувременно Лотус загубиха спонсора Камел за следващия сезон, но Питър Колинс (който преди работеше за Бенетон) и Питър Райт бяха назначени да водят отбора.

Тиери Бутсен с Уилямс е най-бърз в квалификациите за място за състезанието, следван от съотборника си Рикардо Патрезе. След тях са Макларън-ите на Герхард Бергер и Аертон Сена, Ферари-то на Найджъл Менсъл, Тирел-ът на Жан Алези, Алесандро Нанини с Бенетон, Ален Прост, Нелсън Пикет и Далара-та на Андреа де Чезарис.

Трасето в Унгария е определено като тясно и късо трасе, което прави изпреварванията са трудни. Бутсен запази първата си позиция, въпреки чудесния старт на Бергер, който изпревари Патрезе за втора позиция. След като е изпреварен от де Чезарис, Нанини си върна седмото място след втората обиколка, докато Прост се свлече до 10-о място. Сатору Накаджима стана първият отпаднал, след като спирачките на неговия Тирел му отказаха и при опита си да се върне на трасето, японеца удари със задното си крило стената от гуми, с което преустанови участието си.

Менсъл се опита да мине пред Патрезе в 12-а обиколка, но италианеца удържа атаката на британеца, докато Сена, който е изпреварен от Алези на старта, водеше люта битка с французина. В 21-вата обиколка бразилеца успя да изпревари останалият Тирел на Алези, преди да спре в бокса за смяна на гуми, две обиколки по-късно, връщайки се на 10-а позиция. Филип Алио, вървейки последен със своето Лижие се завъртя в същата обиколка. Алези е следващия който посети бокса на Тирел в 24-та обиколка. След пит-стопа на Алези, сънародника му Прост се озова 7-и, преди и двамата да напуснат надпреварата с инцидент след удар с Минарди-то на Пиерлуиджи Мартини и повреда по скоростната кутия за Ферари-то на Ален.

С 32 обиколки до финала, Менсъл водеше битка с Уилямс-а на Патрезе след като се доближи до италианеца в по-ранните обиколки. Бергер междувременно спря в началото на 48-ата обиколка при своите механици, излизайки зад Сена. Бразилецът успя да мине пред британеца в 53-та обиколка, както и Нанини в същата обиколка, малко по-рано. Нанини и Сена след това минаха пред Патрезе, който реши да спре в бокса в 56-а обиколка, след като гумите му сериозно деградираха, поради защитите си срещу преследвачите. След това Патрезе се завъртя със студените си гуми, без да повреди болида си.

В 64-та обиколка Сена и Нанини се удариха, при опита на бразилеца да изпревари Бенетон-а на Алесандро. Сена продължи надпреварата за разлика от Нанини, който отпадна, давайки третото място на Менсъл. Бергер от своя страна се опита да изпревари Ферари-то на Найджъл в 72-рата обиколка на същото място, където Сена имаше контакт с Нанини, но болидите се докоснаха и двамата отпаднаха от надпреварата. През това време Бутсен е притиснат от Сена, но обиколките бяха твърде малко за Аертон да изпревари Уилямс-а. Накрая белгиеца удържа първото място със само две десети от Сена, докато Пикет завърши трети, пред Патрезе, Лотус-а на Дерек Уорик и Лола-та на Ерик Бернар (съответно стартирайки 11-и и 12-и).

С отпадането на Ален Прост и второто място на Аертон Сена, той увеличи преднината си на 10 точки от французина, а с победата си Бутсен мина на четвърта позиция, две точки зад незавършалия Бергер, който е класиран 16-и в състезанието.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

 Бележка: И в двете класирания са показани само първите пет отбора.

Източници 
 

Голяма награда на Унгария